José Manuel Román es un viola venezolano.

Trayectoria
Comenzó sus estudios con José Francisco del Castillo. Posteriormente se trasladó a la URSS e ingresó en el conservatorio Tchaikovsky, siendo discípulo del maestro Mikhail Tolpigo (solista de la Orquesta Sinfónica de la URSS). También ha recibido clases magistrales de Gérard Caussé, Margaret Pardee, Bruno Giuranna, etc. Ha actuado en calidad de solista en casi todas las orquestas de su país y ha organizado las cátedras de viola del Conservatorio Simón Bolívar y del Instituto Universitario de estudios musicales de Venezuela.

Fue profesor asistente de Gérard Caussé en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Es miembro de la Orquesta de Cámara Reina Sofía y profesor del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Referencias 

Profesores de música de Venezuela
Violistas de Venezuela